Малмі — район у північно-східній частині Гельсінкі
  — залізнична станція мережі приміських залізниць Гельсінкі, розташована в Малмі, Гельсінкі
  —— найбільше кладовище Фінляндії
  приймало змагання зі стрільби з пістолета та гвинтівки на літніх Олімпійських іграх 1952 року
 Аеропорт Малмі — колишній головний аеропорт Гельсінкі